Каттак:

 Каттак — город в штате Орисса, Индия.
  Каттак — округ в штате Орисса, Индия.